Sichdichfür bezeichnet:

 einen Ort in Schlesien, heute Jamno (Przewóz)
 einen Ort in Böhmen, heute Hleďsebe (Bělá nad Radbuzou)